Vetle Sjåstad Christiansen (ur. 12 maja 1992 w Geilo) – norweski biathlonista, dwukrotny medalista olimpijski oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów i seniorów.

Przebieg kariery 
Pierwsze sukcesy w karierze osiągnął w 2010 roku, kiedy na mistrzostwach świata juniorów w Torsby zdobył brązowe medale w biegu indywidualnym, sprincie i sztafecie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Novym Měscie był drugi w sprincie i biegu pościgowym oraz trzeci w biegu indywidualnym i sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Osrblie w 2012 roku zwyciężył w sztafecie, a w biegu pościgowym był drugi.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w sezonie 2012/2013 w Östersund. Zajął tam 39. miejsce w sprincie i zdobył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2013/2014, podczas zawodów w Hochfilzen wspólnie z Ole Einarem Bjørndalenem, Tarjei Bø i Emilem Hegle Svendsenem zwyciężył w sztafecie. Indywidualnie na podium zawodów pucharowych po raz pierwszy stanął 15 grudnia 2018 roku w tej samej miejscowości, kończąc bieg pościgowy na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go jedynie Francuz Martin Fourcade i Niemiec Arnd Peiffer. W sezonie 2018/2019 zajął drugie miejsce w klasyfikacji biegu indywidualnego. 

Na mistrzostwach świata w Östersund w 2019 roku wspólnie z Larsem Helge Birkelandem, Tarjei Bø i Johannesem Thingnesem Bø zdobył złoty medal w sztafecie. Na tej samej imprezie razem z Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff i Johannesem Thingnesem Bø zdobył także złoty medal w sztafecie mieszanej. Był tam też między innymi ósmy w biegu indywidualnym. Podczas rozgrywanych rok wcześniej mistrzostw świata w Anterselvie zdobył srebro w sztafecie. Indywidualnie najwyższą lokatę wywalczył w biegu pościgowym, który ukończył na dziesiątej pozycji. Kolejne złoto w sztafecie mężczyzn zdobył na mistrzostwach świata w Pokljuce w 2021 roku.

Jego młodsza siostra Tiril Sjåstad Christiansen reprezentowała Norwegię w narciarstwie dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biathloniści
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992